Brindsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brindsjön (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (36,3 ha)
Brindsjön (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (45,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn